

Бервік — місто, штат Луїзіана
 Бервік — місто, штат Мен
 Бервік — місто, штат Пенсільванія
 Бервік Тауншип — селище в окрузі Адамс, штат Пенсильванія
 Бервік — переписна місцевість, штат Мен